La famille patricienne de Venise Anguissola;
 Les membres de la famille d'artistes italiens des Anguissola :
 Amilcare Anguissola (artiste)  
 Sofonisba Anguissola (1532 -  1625), peintre,
 Lucia Anguissola (1536 ou 1538  -  v. 1565, avant 1568), peintre,
 Minerva Anguissola ( - 1564), peintre
 Catarina d'Anguissola, dame de compagnie de Valentine Visconti et épouse de Régnier Pot (v. 1342 - 1432), l'un des plus importants conseillers à la cour des ducs de Bourgogne.
 Ranuce Anguissola de Grassano  (1752 - 1823), homme politique italien, français sous l'Empire.
 Les comtes d'Anguissola, de la maison Gonzague, lignée de Castiglione et Solférino
  (1906 - 1966), une femme de lettres italienne
 Amilcare Anguissola (politique) député du royaume d'Italie.

Autres
 Anguissola, cratère d'impact à la surface de Mercure.